Z22 peut faire référence à:
 Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse, d'après la classification internationale des maladies ;
 Z 22 Anton Schmitt, un destroyer de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres